Stefan Hedlund kan syfta på bland andra:

 Stefan Hedlund (född 1953), svensk nationalekonom och öststatsforskare
 Stefan Hedlund (född 1975), svensk ishockeyspelare och -tränare
 Stefan "Papa Goja" Hedlund, svensk basist i Djungelbandet